El Torneig de Tòquio 2012, oficialment conegut com a Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 d'octubre del 2012 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012